El National Mall, a menudo llamada Explanada Nacional, es un parque nacional al aire libre en el centro de Washington D.C., la capital de los Estados Unidos. Es la zona de jardines rodeada por los museos Smithsonianos, los monumentos nacionales y los memoriales. El National Mall se define como la tierra que va desde el Monumento a Washington hasta el Capitolio. Sin embargo, el término también se utiliza para las áreas del Parque West Potomac y los Jardines de la Constitución, y a menudo también se usa para el área que está entre el Monumento a Lincoln y el Capitolio.

La idea del National Mall fue concebida en un principio por Pierre Charles L’Enfant en sus planos de la ciudad de Washington D.C., creada en 1791. Sin embargo sus ideas no fueron realidad hasta principios del siglo XX, con el plan de la comisión McMillan, que fue impulsado por el Movimiento para la Ciudad Bella. Entre otras cosas, el plan McMillan promovió trasladar la estación principal de tren del National Mall a su localización actual en Union Station.

El Mall es uno de los lugares más visitados de la ciudad. Además, ha sido testigo de muchas protestas y manifestaciones, incluyendo la March on Washington de 1963 y la Million Man March de 1995. Cada año, el 4 de julio se celebra aquí el día de la Independencia con un castillo de fuegos artificiales.

Edificios

Otras atracciones cercanas 

A pie se puede llegar a otras atracciones que incluyen:
 Capitol Hill y la Biblioteca del Congreso
 la Corte Suprema,
 la Casa Blanca,
 los Archivos Nacionales,
 la Oficina de Grabado e Impresión,
 el Museo del Holocausto,
 el Monumento a Albert Einstein,
 el Monumento a Thomas Jefferson,
 el Monumento a Franklin Delano Roosevelt, 
 el Monumento a Martin Luther King, Jr.

Referencias 

 En el videojuego Fallout 3 Se hace mención al National Mall y se puede acceder a él, en el mundo Post Apocalaptico

Enlaces externos 
 Página oficial del National Mall
 Página oficial del Parque Botánico de los EE. UU.
 National mall en Google Maps
 Colección de fotos de monumentos alrededor del National Mall